L'appellation "loup des prairies" peut désigner :
 Le coyote ;
 Une sous-espèce du loup gris, Canis lupus griseoalbus.